Malewski ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Malewski, deutscher American-Football-Spieler
 Emma Malewski (* 2004), deutsche Kunstturnerin
 Hendryk Malewski (* 1953), polnisch-litauischer Kriminalist, Sachverständiger, Strafverfahrensrechtler und Hochschullehrer